La 2017–18 UAE Arabian Gulf Cup  è stata la decima edizione della coppa organizzata per i 12 team della UAE Pro-League

Fase a Gironi

Gruppo A

Fonte: Soccerway

Gruppo B

Fonte: Soccerway

Fase ad Eliminazione Diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Marcatori 
Aggiornata al 21 luglio 2018

Collegamenti esterni 

Etisalat Emirates Cup